Ла Трементина има више значења:

 Ла Трементина (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Трементина (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трементина (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику